Mentha sativa steht für

 Acker-Minze
 Quirl-Minze

Siehe auch:
 Grüne Minze